La saison 2021-2022 du Red Star, club de football français, voit le club évoluer en National 2021-2022.

Transferts

Compétitions

National

Aller

Retour

Coupe de France

Effectif professionnel actuel 
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

Références 

Red Star
Red Star
Red Star